Aion (bóg)
 Aion (zespół muzyczny)
 Aion (album)
 Aion (marka samochodów)
 Aion: The Tower of Eternity
 język aion